

Personen 
Adulfo Contreras (1977), Guatemalteeks voetballer
Calixto Contreras (1862–1918), Mexicaans militair
Carlos Contreras (1938–2020), Chileens voetballer
Carlos Contreras (1973), Colombiaans wielrenner
Iván Contreras (1974), Mexicaans volleyballer
Jorge Contreras (1960), Chileens voetballer
José Raúl Contreras (1982), Chileens voetballer
José Manuel Contreras (1986), Guatemalteeks voetballer
Leonel Contreras (1961), Chileens voetballer
Orlando Contreras (1982), Peruviaans voetballer
Pablo Contreras (1978), Chileens voetballer
Pedro Contreras (1972), Spaans voetballer
Wilson Contreras (1967), Chileens voetballer

Geografie
Contreraseiland, een eiland in het zuiden van Chili
Magdalena Contreras, Mexicaans district
Contreras (Burgos), een gemeente in de Spaanse provincie Burgos

Overig 
Brouwerij Contreras, Belgische bierbrouwerij
Slag bij Contreras, slag tijdens de Mexicaans-Amerikaanse Oorlog 
Zorocrates contreras, spinnensoort uit de familie Zorocratidae